Fairbanks může být:

 Fairbanks – město na Aljašce v USA

příjmení
 Douglas Fairbanks (1883–1939) – americký herec, režisér, scenárista a producent
 Charles W. Fairbanks (1852–1918) – americký státník, novinář a právník